Cuccagna ima više značenja:
 Cuccagna, Macerata
 Cuccagna, Pavia
 Cuccagna, Pesaro-Urbino